Distillery steht für:

 Distillery (engl., dt. Destillerie, Brennerei), der Namenszusatz englischsprachiger Alkoholbrennereien
 Distillery, nordirischer Fußballclub, 1999 umbenannt in Lisburn Distillery
 Distillery (Club), ein Techno-Club in Leipzig
 Distillery (Verlag), ein Verlag in Berlin, siehe Liste deutschsprachiger Verlage
 Distillery District, ein historisches Industriequartier in Toronto